Либлинг — фамилия.
 Либлинг, Георг (1865—1946) — немецкий пианист и композитор еврейского происхождения.
 Либлинг, Раймунд Роман (более известен как Роман Пола́нски; род. 1933) — польско-французский кинорежиссёр.
 Либлинг, Салли (собственно Саул Либлинг; 1859—1909) — немецкий пианист.